Rui Pedro est un nom porté par :

 Rui Pedro (1988-), de son nom complet Rui Pedro Couto Ramalho, footballeur portugais.
 Rui Pedro (1998-), de son nom complet Rui Pedro da Silva e Sousa, footballeur portugais.